Wellingtonia peut faire référence à : 
Wellingtonia, un genre de plantes de la famille des Sabiaceae, généralement utilisé comme un synonyme du genre Meliosma ;
Wellingtonia ou séquoia géant, Sequoiadendron giganteum, espèce de conifères de la famille des Taxodiaceae (classification classique) ou des Cupressaceae (classification phylogénétique) ;